Perelman è un cognome di numerosi personaggi, tra i quali:

 Chaim Perelman, filosofo del diritto polacco
 Grigorij Jakovlevič Perel'man, matematico russo

Inoltre indica:

 50033 Perelman, asteroide del sistema solare

Pagine correlate 
 Perlman, cognome